Georgi Markov (schrijver), een Bulgaars dissident schrijver
 Georgi Markov (voetballer), een Bulgaars voetballer
 Georgi Markov (gewichtheffer), een Bulgaars gewichtheffer
 Georgi Markov (worstelaar), een Bulgaars worstelaar